

Ссылки 
 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика

Метание молота ж
Метание молота